Kirschning ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Kirschning (* 1952), deutscher Musiker und Komponist
 Andreas Kirschning (* 1960), deutscher Chemiker